Flandres – região da Bélgica de onde são originários os flamengos (povo)
 Língua flamenga – designação dada à variante do neerlandês falada na Bélgica
 Flamengos – algo ou alguém relacionados com a região da Flandres
 Condado da Flandres – estado europeu independente da Idade Média

Clubes esportivos 
Existem vários clubes esportivos conhecidos como Flamengo. O mais famoso deles é o Clube de Regatas do Flamengo, que é um clube de futebol profissional no estado do Rio de Janeiro.

Os outros são (em ordem alfabética):
 Associação Atlética Flamengo — clube de futebol de Guarulhos, no estado de São Paulo
 Associação Beneficente Esportiva Flamengo — clube de futebol amador de Curitiba, no Paraná
 Associação Esportiva Flamengo — clube de futebol de Nossa Senhora das Dores, no estado de Sergipe
 Clube Esportivo Flamengo — clube de futebol de Guanambi, Bahia
 Club Flamengo de Sucre – clube de futebol de Sucre, capital da Bolívia
 Clube de Regatas Flamengo (Porto Velho) — clube de futebol da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia
 Clube de Regatas Flamengo de Brasília — clube de futebol extinto de Brasília, Distrito Federal
 Clube Regatas Flamengo — clube de futebol da cidade de Itajuípe, interior do estado da Bahia
 Clube Regatas Flamengo de Volta Redonda - Clube de futebol de Volta Redonda. Também conhecido como Flamenguinho.
 Esporte Clube Flamengo — clube de futebol de Teresina, Piauí
 Flamengo Beach Soccer — time profissional de futebol de areia do Clube de Regatas do Flamengo
 Flamengo Circulista Esporte Clube — clube de futebol de Aracaju, no estado de Sergipe
 Flamengo Esporte Clube (Varginha) — clube de futebol de Varginha, Minas Gerais
 Flamengo Futebol Clube (Americana) — clube de futebol de Americana, São Paulo
 Flamengo Futebol Clube (Pirajuí) — clube de futebol de Pirajuí, São Paulo
 Flamengo Imperadores — departamento de Futebol Americano do Clube de Regatas do Flamengo, localizado no estado do Rio de Janeiro
Flamengo Soccer Club – clube de futebol localizado em Sandy, Utah
 Flamengo Sport Club de Arcoverde — clube de futebol de Arcoverde, Pernambuco
 Sociedade Esportiva e Cultural Flamengo — clube de futebol amador de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul
 Sociedade Esportiva Flamengo — clube de futebol de Horizontina, Rio Grande do Sul
 Sport Club Flamengo — clube de futebol extinto do Recife, Pernambuco

Localidades e lugares 
 Açude Flamengo — localizado no leito do rio Flamengo, noroeste do Ceará
 Aterro do Flamengo — região da cidade do Rio de Janeiro
 Castelinho do Flamengo — construção tombada pela prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil
 Estação Flamengo — estação de metrô do Rio de Janeiro
 Flamengo (bairro do Rio de Janeiro) — bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro
 Flamengo (Belo Horizonte) — bairro de Belo Horizonte, em Minas Gerais
 Flamengo (Contagem) — bairro de Contagem, em Minas Gerais
 Lagoa do Flamengo — corpo aquático da cidade de Salvador, no Brasil
 Praia do Flamengo — praia da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil
 Praia do Flamengo (Salvador) — praia da cidade de Salvador, no Brasil
 Flamengo (distrito) - distrito do município de Saboeiro, no Ceará.

Portugal 
 Flamengos (Horta) — freguesia do concelho da Horta, nos Açores
 Francisco Augusto Flamengo — pintor português

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos